Mistrzostwa Europy w Koszykówce 1977 – 20. edycja mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, która odbyła się w dniach 15 – 24 września w Belgii. Mistrzem Europy została reprezentacja Jugosławii, która pokonała reprezentację Związku Radzieckiego 74:61. Brązowy krążek przypadł drużynie Czechosłowacji.

Drużyny

Obiekty

Rezultaty

Grupa A

Grupa B

Mecz o miejsca 9/12

Mecz o 11. miejsce

Mecze o miejsca 5/8

Mecz o 7. miejsce

Mecze o miejsca 1/4

Mecz o 3. miejsce

Medaliści

Zestawienie końcowe drużyn

Nagrody 
 MVP –  Dražen Dalipagić
 Najwięcej zdobytych punktów –  Kees Akerboom (189 punktów ~ 27.0 na mecz)

Drużyna Mistrzostw Europy 1977

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 EuroBasket 1977, fibaeurope.com, [dostęp: 2018-08-03].

1977
1977 w koszykówce
Koszykówka w Belgii
Belgia w XX wieku